Overdyck bezeichnet

 Evangelisches Kinderheim Rettungsanstalt Overdyck, 1893 gegründete soziale Einrichtung für Kinder
 Haus Overdyck (Oberdick, Overdijk oder Overdick sowie Overdyk), alter Rittersitz in Bochum, Stadtteil Hamme

Siehe auch
 Overdyk